Adesina ist der Familienname folgender Personen:

 Akinwumi Adesina (* 1960), nigerianischer Politiker
 Francis Obafemi Adesina (* 1964), nigerianischer römisch-katholischer Geistlicher und ernannter Bischof von Ijebu-Ode.